Семюел Фінлі Бріз Морзе — американський винахідник,
 Наталія Вікторівна Морзе — український фахівець з методики викладання математики та інформатики.
 Петра Морзе — австрійська акторка.

Див. також 
 Азбука Морзе